Ctenopsis, genre de plantes de la famille des Poaceae (inclus par certains auteurs dans le genre Festuca.
 Ctenopsis, genre d'araignées aranéomorphes de la famille des Ctenidae (synonyme d’Isoctenus).